Valcela ima više značenja:
 Valcela (Beluno)
 Valcela (Bergamo)